Норман Стюарт Хьюсон Ламонт, барон Ламонт Леруикский () — британский государственный деятель.

Биография 
Лорд Норман Ламонт родился в 1942 г. на Шетландских островах (к северу от Шотландии). Получил образование в Фицуильям-колледже, одном из колледжей Кембриджского университета.

С 1972 по 1997 г. представлял Консервативную партию Великобритании в Палате общин. В 1998 г. стал членом Палаты лордов. Работал на различных постах в кабинете Маргарет Тэтчер, в 1990-1993 гг. был министром финансов в правительстве Джона Мейджора. В 1998 году политику был пожалован пожизненный титул барона Леруика.

Примечания 

Главные секретари казначейства
Финансовые секретари казначейства
Кабинет Джона Мейджора
Кабинет Маргарет Тэтчер
Канцлеры казначейства Великобритании
Члены Консервативной партии Великобритании
Члены парламента Соединённого Королевства (1970—1974)
Члены парламента Соединённого королевства (1974)
Члены парламента Соединённого Королевства (1974—1979)
Члены парламента Соединённого Королевства (1979—1983)
Члены парламента Соединённого Королевства (1983—1987)
Члены парламента Соединённого Королевства (1987—1992)
Члены парламента Соединённого Королевства (1992—1997)
Члены Тайного совета Великобритании
Пожизненные пэры
Выпускники Кембриджского университета
Выпускники Фицуильям-колледжа (Кембридж)